Gran Turismo 3: A-Spec, jogo de corrida
 Brasil GT3 Championship, uma categoria brasileira de automobilismo
 Grupo GT3 (FIA), especificação para carros de corrida
 Porsche GT3 Cup, uma competição automobilística
 Porsche 911 GT3, um carro desportivo

Desambiguações de siglas